FC Barcelona kan henvise til:

 FC Barcelona (organisation) – en sportsklub i Barcelona i Spanien
 FC Barcelona – fodboldsafdelingen for herrer i sportsklubben
 FC Barcelona B - reserve-/ungdomsholdet i fodboldklubben
 FC Barcelona C - tidligere ungdomshold for fodboldklubben
 FC Barcelona (kvinder) – fodboldsafdelingen for kvinden i sportsklubben
 FC Barcelona (basketball) – basketballafdelingen i sportsklubben
 FC Barcelona (futsal) – håndboldafdelingen i sportsklubben
 FC Barcelona (håndbold) – håndboldafdelingen i sportsklubben
 FC Barcelona (ishockey) – ishockeyafdelingen i sportsklubben
 FC Barcelona (rugby) – rugbyafdelingen i sportsklubben